Federico Colonna, principe di Butera (1601-1641), militare, viceré di Valencia
 Federico Baldeschi Colonna (1625-1691), cardinale italiano
 Federico Colonna (1972), ex ciclista italiano